Björn Rothstein ist der Name folgender Personen:

* Björn Rothstein (Rennfahrer), schwedischer Automobilrennfahrer 
 Björn Rothstein (Germanist) (* 1976), deutscher Germanist